Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 2004.

Titelverteidiger waren Robin Ammerlaan und Ricky Molier. Molier trat nicht erneut an, während Ammerlaan den vierten Rang belegte. Gespielt wurde vom 19. bis 26. September 2004. Insgesamt nahmen 52 Spieler an diesem Turnier teil.

Shingo Kunieda und Satoshi Saida gewannen das Turnier und damit die Goldmedaille nach einem 6:1-, 6:2-Sieg gegen Michaël Jeremiasz und Lahcen Majdi.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herrendoppel
2004
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi